Cobb Town ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cobb Town (Alabama), im Calhoun County
 Cobb Town (North Carolina)
 Cobb Town (Wisconsin), im Waupaca County

Siehe auch:
 Cobbtown